The Partner (film), televisieserie uit 1993
The Partner (boek), thriller uit 1997